Cseres:
 Cseres-tölgyes
 Helynevek
 Cseres (1899-ig: Dubova, Dubová), község Szlovákiában